Hemmet (plaats), plaats in Denemarken
 Hemmet (parochie), parochie in Denemarken